Demény Ottó (1896–1919) a Kassák, valamint a Galilei Körök társaságához tartozó festő, grafikus, Demény Pál bátyja
 Demény Ottó (1928–1975) költő